Славгородский район:

 Славгородский район — в Могилёвской области Белоруссии,
 Славгородский район (Алтайский край) — упразднён, существовал в 1924—2012 годах.